

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Brodowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Brodowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Brodowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Iłowo-Osada 
 Brodowo – przysiółek wsi Giże w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Brodowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska 
 Brodowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

Zobacz też 
 Brodowo-Bąboły, Brodowo-Kuce, Brodowo-Wity